Seongjong van Goryeo (961-997), koning van Korea (981-997)
 Seongjong van Joseon (1457-1494), koning van Korea (1469-1494)